Сан-Фелипе () — топоним:

 Сан-Фелипе (Венесуэла) — административный центр венесуэльского штата Яракуй.
 Сан-Фелипе (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Сан-Фелипе (Гуанахуато) — город, штат Гуанахуато, Мексика.
 Сан-Фелипе (муниципалитет Гуанахуато) — муниципалитет, штат Гуанахуато, Мексика.
 Сан-Фелипе (Нижняя Калифорния) — муниципалитет, штат Нижняя Калифорния, Мексика.
 Сан-Фелипе (Юкатан) — город, штат Юкатан, Мексика.
 Сан-Фелипе (Чили) — город, административный центр одноимённой коммуны и провинции Сан-Фелипе-де-Аконкагуа, область Вальпараисо Чили.